P99 ou P-99 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 Embraer P-99, un avion militaire brésilien ;
 HMS Poseidon (P99), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Walther P99, un pistolet semi-automatique fabriqué en Allemagne.

Sport automobile 
 Ferguson P99, une Formule 1 de l’écurie britannique Rob Walker Racing Team.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres